Люинь (Люин) () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Д’Альбер де Люин, Шарль (1578—1621) — фаворит (миньон) французского короля Людовика XIII.
 Д’Альбер де Люинь, Оноре (1581—1649) — французский маршал.
 Люин, Шарль-Филипп д’Альбер (1695—1758) — 4-й герцог де Люин, пэр Франции, рыцарь орденов короля, мемуарист.
 Д’Альбер де Люин, Поль (1703—1788) — французский кардинал.
 Люин, Мари-Шарль-Луи д’Альбер (1717—1771) — 5-й герцог де Люин, пэр Франции, титулярный князь Невшательский и Валанженский, и принц Оранский, французский военачальник.
 Люин, Луи-Жозеф-Шарль-Амабль д’Альбер де (1748—1807) — французский политик.
 Люинь, Оноре Теодорик д’Альбер (1802—1867) — французский путешественник, коллекционер и антиквар.
 См. также 
 Герцог де Люин